

Geografia 
Meana di Susa – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Meana Sardo – comune italiano in provincia di Nuoro
Selva di Meana – sistema collinare toscano

Persone 
 Marina Ripa di Meana – personaggio televisivo e stilista italiana
 Carlo Ripa di Meana – politico e ambientalista italiano

Pagine correlate 

Meano